

Musique 
 , musicien britannique né en 1987 ;
 Tourist, album de St Germain sorti en 2000 ;
 Tourist, album d'Athlete sorti en 2005 ;
 The Tourist, chanson de Radiohead de 1997 ;
 The Tourists, groupe de pop-rock britannique ;

Cinéma 
 The Tourist, film américain de Jess Robbins sorti en 1921 ;
 , film américain de Roscoe Arbuckle sorti en 1925 ;
 The Tourist, film américain de 2011.

Télévision 
 , téléfilm américain réalisé par Terry Bourke en 1987 ;
 The Tourist, série télévisée australienne en 2021, traduite et diffusée en France en 2022 sous le titre original ;

Littérature 
 , roman d'Olen Steinhauer de 2009 ;